Dieser Artikel behandelt die senegalesische Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2002 in Japan und Südkorea.

Qualifikation 
Senegal hatte es in der 1. Runde mit Benin zu tun. Nur knapp konnte man sich hierbei durchsetzen und für die 2. Runde qualifizieren.

In der 2. Runde bekam man mit Marokko, Ägypten und Algerien gleich drei Mannschaften zugelost, die höher eingeschätzt wurden. Komplettiert wurde die Gruppe von Namibia. Zu Beginn der Qualifikation spielte man dreimal Unentschieden gegen die drei favorisierten Teams. Nachdem man sich gegen Namibia und Algerien deutlich durchsetzen konnte, war die WM-Qualifikation durch eine Niederlage gegen Ägypten am drittletzten Spieltag in weite Ferne gerückt. Durch einen überraschenden Sieg gegen Marokko am vorletzten Spieltag und einen Sieg gegen Namibia am letzten Spieltag, wobei die bis dahin besser platzierten Ägypten gegen Algerien lediglich ein Unentschieden erreichten, gelang dem Senegal dank des besseren Torverhältnisses gegenüber Marokko die erstmalige Teilnahme an einer WM-Endrunde.

1. Runde:

2. Runde:

Senegalesisches Aufgebot

Vorrunde 
Senegal reiste als Vize-Afrikameister an, war jedoch Außenseiter in der Gruppe A. Gegen Weltmeister Frankreich sowie Dänemark und Uruguay rechnete kaum jemand damit, dass Senegal die Vorrunde überstehen würde. Doch bereits im Eröffnungsspiel der WM überraschte Senegal. Man konnte Frankreich mit 1:0 schlagen. Überragender Mann war dabei El-Hadji Diouf, der das Tor des Tages vorbereitete und immer wieder für Gefahr sorgte. Am zweiten Spieltag bestätigte die Mannschaft ihre Leistung gegen Frankreich und erreichte ein Unentschieden gegen Dänemark. Damit genügte ein Unentschieden gegen Uruguay am letzten Spieltag, Uruguay seinerseits hätte einen Sieg benötigt um ins Achtelfinale einzuziehen.

In einem dramatischen Spiel führte Senegal zur Pause bereits mit 3:0, ehe Uruguay nachzog und in der 88. Minute gar den Ausgleich schaffte. Dennoch reichte es für Senegal zum Erreichen des Achtelfinals.

Finalspiele 
Im Achtelfinale traf man auf Schweden, den Sieger aus der „Todesgruppe“ (England, Argentinien, Nigeria). Nach 90 Minuten stand es 1:1, so dass das Spiel in die Verlängerung ging. Henri Camara sorgte mit seinem zweiten Tor in der Partie in der 104. Minute dafür, dass Senegal per Golden Goal ins Viertelfinale vordrang.

Im Viertelfinale gegen die Türkei war allerdings Schluss. Nach einem ausgeglichenen Spiel musste man in die Verlängerung, in der die Türkei ein Golden Goal erzielte.

2002
Senegal